Fredrik Nyberg ist der Name folgender Personen:

* Fredrik Nyberg (Schriftsteller) (* 1968), schwedischer Schriftsteller
 Fredrik Nyberg (Skirennläufer) (* 1969), schwedischer Skirennläufer